Vayres může být:

 Vayres (Haute-Vienne) – francouzská obec v departementu Haute-Vienne
 Vayres (Gironde) – francouzská obec v departementu Gironde
 Vayres-sur-Essonne – francouzská obec v departementu Essonne